Miejscowości w USA:
 Endicott – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Jefferson
 Endicott – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Endicott – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman